Synagoga Chaima Nejmana w Łodzi przy ulicy Wschodniej 54
 Synagoga Chaima Nejmana w Łodzi przy ulicy Zagajnikowej